Alfred André Marie Jacques Renié (1902-1993), général français ;
Henriette Renié (1875-1956), harpiste française ;
Jean Émile Renié (1835-1910), peintre français ;
La famille Renié, dont la branche vivante actuelle a pour aieul Jean Émile Renié. Blason non porté, d'azur à trois têtes de loup arrachées d'or, deux et un.
Renié ou Renie, connue également comme Renie Conley (1901-1992), costumière de cinéma américaine.